Ramme (plaats), plaats in Denemarken
 Ramme (parochie), parochie in Denemarken